Gladstone Park kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gladstone Park, Victoria, ort, Victoria, Hume,

Kanada 

 Gladstone Park (park i Kanada), British Columbia, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar